Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Amos Mansdorf 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (campione)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Bob Green (primo turno)

 Shahar Perkiss (semifinali)
 Marc Flur (primo turno)
 Mike De Palmer (secondo turno)
 Stefan Eriksson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1985